osoby noszące nazwisko Dombrovskis:
 Valdis Dombrovskis – łotewski polityk
 Vjačeslavs Dombrovskis – łotewski ekonomista